mini|120px| Gubbenvorst
Die Dreiband-Weltmeisterschaft 1995 fand vom 27. bis 29. Oktober 1995 in der niederländischen Ortschaft Grubbenvorst in der Gemeinde Horst aan de Maas und der Provinz Limburg statt. Es war die sechste Dreiband-WM in den Niederlanden.

Geschichte 
Da es immer noch Differenzen zwischen der Union Mondiale de Billard (UMB) und der Billiards Worldcup Association (BWA) gab, nahmen wieder keine Akteure der BWA an der WM teil. Mit einer überzeugenden Leistung sicherte sich der Belgier Jozef Philipoom seinen ersten WM-Titel. Der Japaner Nobuaki Kobayashi gewann seine letzte WM-Medaille. Seit 1970 war er fast regelmäßiger Teilnehmer an Dreiband-Weltmeisterschaften und konnte insgesamt 16 Medaillen für Japan erringen. In der Zeit, wo Raymond Ceulemans die Dreibandscene beherrschte, konnte Kobayashi zwei Goldmedaillen und zehn Silbermedaillen gewinnen.

Modus 
Gespielt wurde das Turnier mit 32 Teilnehmern. Erstmals wurde eine Weltmeisterschaft komplett im K.-o.-Modus durchgeführt. Alle Partien gingen über drei Gewinnsätze à 15 Points.

Abschlusstabelle

KO-Runde

Einzelnachweise 

1995
Karambolageveranstaltung 1995
Billardturnier in Horst aan de Maas